Ажюсте́р (, от ajuster — делать правильным, приводить в порядок) — во французском языке механик или мастеровой, занимающийся преимущественно сбором отдельных частей технического узла в единый механизм и его запуском, то есть работой, требующей особого искусства, точности, внимания и соображения.

В XIX веке профессия ажюстера соответствовала русскому подмастерью, в XX веке — наладчику.

См. также 
 Токарь
 Странствующие подмастерья

Примечания

Литература 
 Ажюстеръ // Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и литераторами. — , 1862.

Производственные профессии
Профессии, связанные с металлообработкой